Colombiers (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Colombiers (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Colombiers (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Colombiers (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Colombiers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes